Der FK Radnički 1923 (vollständiger offizieller Name auf serbisch: Фудбалски клуб Рaднички 1923 – ФК Рaднички 1923, Fudbalski klub Radnički 1923 – FK Radnički 1923), gewöhnlich FK Radnički Kragujevac, auch als Crveni Đavoli („Die roten Teufel“) bekannt, ist ein serbischer Fußballverein aus Kragujevac. Derzeit spielt der Club in der Superliga, der höchsten serbischen Fußball-Liga.

Geschichte 
Der Club wurde 1923 unter dem Namen FK Mladi Radnik in Kragujevac gegründet. Der erste Vereinspräsident war Aleksandar Ratković. Sein erstes Spiel bestritt Mladi Radnik beim SK Triglav und verlor 2:0. Im ersten Heimspiel spielte man gegen den SK Radnički aus Belgrad am 16. August 1925. Der SK Radnički gewann 5:0. Eine Woche später, am 23. August 1925, gewann Mladi Radnik sein erstes Spiel gegen den FK Radnički Niš mit 7:1. 1929 änderte Mladi Radnik seinen Namen in KFK Radnički.

1969 stieg der FK Radnički Kragujevac in die 1. jugoslawische Liga auf, nachdem man in den Play-offs den FK Sutjeska und FK Crvenka geschlagen hatte. Am 7. September 1969 feierte Radnički Kragujevac einen großen Sieg mit 4:1 gegen den FK Partizan im Stadion Partizana. Am 15. September 1969 erreichte man ein 4:4 gegen den brasilianischen Club FC Santos. Die Torschützen  für Santos waren Edu mit 3 und Pelé mit 1 Treffer, während für Radnički Nikolić, Paunović und Paunovski mit 2 Toren trafen. Der Verein beendete seine erste Saison in der 1. Liga als 15. und hatte einen durchschnittlichen Zuschauerzuspruch von 10.850 pro Spiel.

2010 änderte der Club seinen Namen in FK Radnički 1923.

Spielzeiten 
Radnički Kragujevac spielte in den folgenden Spielzeiten in der 1. jugoslawische Fußballliga (2 Punkte für Sieg, Unentschieden 1 Punkt!):

1. jugoslawische Fußballliga 1969/1970 15. KFK Radnički	34	11	05	18	    34:42		27

1. jugoslawische Fußballliga 1970/1971 16. KFK Radnički	34	09	10	15	    29:50		28

1. jugoslawische Fußballliga 1971/1972 17. KFK Radnički	34	07	10	17	    24:55		24

1. jugoslawische Fußballliga 1974/1975 15. KFK Radnički	34	09	12	13	    27:39		30

1. jugoslawische Fußballliga 1975/1976 18. KFK Radnički	34	08	07	19	    29:57		23

Spieler 
  Đorđe Rakić (1992–2002) Jugend, (2002–2003, 2004–2005)
  Nemanja Tomić (1997–2006) Jugend, (2006–2009) Spieler,
  Filip Kostić (20??–2010) Jugend, (2010–2012) Spieler

Weblinks 
 Offizielle Website des FK Radnički 1923 (serbisch)

Einzelnachweise 

Kragujevac
Sport (Kragujevac)
Gegründet 1923